

Помяново — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Помяново — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства